

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 8, w tym 4 podstawowe
 Zajeziorze – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Kikół 
 Zajeziorze – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Skępe
 Zajeziorze – część wsi Wola Przemykowska w woj. małopolskim, w pow. brzeskim, w gminie Szczurowa
 Zajeziorze – część wsi Las w woj. małopolskim, w pow. oświęcimskim, w gminie Przeciszów
 Zajeziorze – część wsi Brzeźnica w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Brzeźnica
 Zajeziorze – część wsi Kępie Zaleszańskie w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Zaleszany
 Zajeziorze – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Samborzec
 Zajeziorze- kolonia w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowski, w gminie Łubnice

Zobacz też 
 Zajezierze